Intermarché-Circus-Wanty er et professionelt belgisk cykelhold. Holdet blev stiftet i 2008. I 2021 overtog holdet CCC Teams UCI World Tour-licens.

Rytterne

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 
 

Cykelhold fra Belgien
Etableret i 2008